Костень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Менечу.
 Костень () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Купшень.
 Костень () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тісмана.